Kabinett Van Heemstra steht für folgende Regierungen der Niederlande:
 Kabinett Van Hall/Van Heemstra (1860 bis 1861)
 Kabinett Van Zuylen van Nijevelt/Van Heemstra (1861 bis 1862)